Hoeck ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hoeck (1849–1930), deutscher protestantischer Geistlicher und Reichstagsabgeordneter
 Eva Hoeck (1917–1995), deutsche Ärztin und Autorin
 Horst Hoeck (1904–1969), deutscher Ruderer

 Johann Daniel Albrecht Hoeck (1763–1839), deutscher Kameralist und Statistiker (auch J. D. A. Höck)
 Karl Hoeck (1794–1877), deutscher Philologe
 Klaus Høeck (* 1938), dänischer Dichter
 Walther Hoeck (1885–1956), deutscher Maler
 Vollrath Hoeck (1890–1968), deutscher Maler und Grafiker

Van Hoeck ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Clement Van Hoeck (1903–1976), belgisch-südafrikanischer Benediktiner, Abtbischof und Konzilsvater

Siehe auch:
 Höck
 Högg
 Hock (Begriffsklärung)
 Hoek
 Höök